Császár Elemér (1874–1940) irodalomtörténész, az MTA tagja
Császár Elemér (1891–1955) fizikus, az MTA tagja